de film Assault on Precinct 13 (1976), een film van John Carpenter
de film Assault on Precinct 13 (2005), de remake